Por sri, SRI, Shri pode estar à procura de:

Sri
Sri, termo sânscrito.
Sri Lanka, país.
Sri Aurobindo, escritor e filósofo, defensor da independência da Índia.

Shri 
Shri Mataji Nirmala Devi, fundadora da sahaja yoga.

SRI 
SRI International,  Stanford Research Institute.
SRI, Serviço Romeno de Inteligência (Serviciul Român de Informații - SRI)

Desambiguações de siglas